Daemon steht für:
 Dämon
 Daemon, ein Hintergrundprogramm unter Unix
 Daemon Tools, eine Disk-Emulationssoftware für Windows
 BSD-Daemon, das Maskottchen von BSD-Unix
 Daemon, ein Buch von Daniel Suarez (Schriftsteller)
 Daemon (Band), eine ehemalige dänische Death-Metal-Band

Siehe auch:
 Daimon
 Damon
 Demon
 Die Dämonen
 Dämon (Begriffsklärung)
 The Daemons

en:Daemon